VDE pueden referirse a:

 Aeropuerto de El Hierro, Aeropuerto de la isla canaria de El Hierro; o
 VDE, conjunto de normas alemanas de seguridad eléctrica.